Таймура́з Дзамбе́кович Ма́мсуров (; род. 13 апреля 1954, Беслан, Северо-Осетинская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и партийный деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представитель от исполнительной власти Республики Северная Осетия — Алания с 14 сентября 2015.

Глава Республики Северная Осетия — Алания с 7 июня 2005 по 5 июня 2015. Педагог, профессор. Кандидат исторических наук. Доктор политических наук (2002).

Из-за поддержки нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями  Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
Родился 13 апреля 1954 года в городе Беслан Правобережного района Северо-Осетинской АССР.

В 1976 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт (факультет промышленного и гражданского строительства). Трудовую деятельность начал мастером участка ПМК-815 треста «Севкавэлеваторстрой».

С 1978 года находился на комсомольской работе. В 1982 году был переведён в Москву, где работал инструктором отдела комсомольских организаций ЦК ВЛКСМ.

В 1983 году вернулся в республику и был избран первым секретарём Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ. С 1985 года постоянно избирался депутатом высшего законодательного и представительного органа власти республики.

В 1986 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, в 1989 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Также является доктором политических наук (2002).

По возвращении в республику работал инспектором Северо-Осетинского обкома КПСС, а с 1990 года — председателем исполнительного комитета Правобережного Совета народных депутатов г. Беслан.

В 1994 году был избран первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Северная Осетия — Алания.

С 1995 года Мамсуров — глава администрации местного самоуправления Правобережного района Республики Северная Осетия — Алания.

С февраля 1998 года по октябрь 2000 года работал председателем Правительства РСО — Алания.

19 октября 2000 года Мамсуров был избран председателем Парламента Республики Северная Осетия — Алания второго, а в 2003 году — третьего созывов.

В марте 2002 года избран секретарём политсовета Северо-Осетинского регионального отделения партии «Единая Россия».

7 июня 2005 года Парламент РСО-А поддержал предложение президента В. В. Путина о наделении Т. Д. Мамсурова полномочиями главы Республики Северная Осетия — Алания.

С 25 сентября 2007 по 27 мая 2008 и с 22 февраля по 3 октября 2013 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

В октябре 2007 года решением Высшей аттестационной комиссии РФ Таймуразу Мамсурову присвоено учёное звание профессора кафедры социологии и политологии СКГМИ.

17 декабря 2007 года на VIII съезде партии «Единая Россия» Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров избран в состав Высшего совета партии (выведен из его состава в 2016 году).

29 апреля 2010 года Парламент РСО-А большинством голосов поддержал предложение Президента России Д. А. Медведева о наделении Т. Д. Мамсурова полномочиями главы Республики Северная Осетия — Алания на второй срок.

21 марта 2012 года назначен специальным представителем Президента России по Южной Осетии.

5 июня 2015 года освобождён от должности Главы Республики Северная Осетия — Алания указом Президента России в связи с истечением срока полномочий.

С 14 сентября 2015 — член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представитель от исполнительной власти Республики Северная Осетия — Алания.

Семья 
Женат. Воспитывает сына и троих дочерей.

Факты из жизни 
 1—3 сентября 2004 года двое детей (сын и одна из дочерей) Таймураза Мамсурова находились в числе заложников в захваченной террористами школе № 1 в Беслане. На предложение бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева, участвовавшего в переговорах с боевиками, поспособствовать освобождению детей Мамсурова последний ответил категорическим отказом. Его дочь и сын были ранены во время освобождения школы, но остались живы.
 В начале войны в Южной Осетии 8 августа 2008 года Мамсуров направился в югоосетинский населённый пункт Джава, где встретился с президентом непризнанной республики Эдуардом Кокойты. Пресса сообщала, что в тот же день автоколонна, в которой находился Мамсуров, подверглась бомбардировке грузинской авиацией.

Произведения, научные труды

Произведения 
 «Построй свою башню» — литературно-художественное издание (Мин. Воды, 2003)

Научные труды 
 «Этнополитические региональные проблемы развития российского федерализма» — диссертация на соискание степени доктора политических наук;
 «Регионы — центр: проблемы согласования интересов» — монография (М., 2000);
 «Российский федерализм: национально-этнический контекст» — монография (М., 2001);

Учёные звания, степени 
 Кандидат исторических наук — Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1989 год;
 Доктор политических наук — 2002 год;
 Профессор — кафедра политологии СКГМИ.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012) — за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю добросовестную деятельность.
 Орден Александра Невского (24 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность
 Орден Дружбы (11 апреля 2014 года) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.
 Орден «Знак Почёта».
 Медаль «За трудовое отличие».
 Медаль «За боевое содружество» (МВД России, 2011 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 октября 2008 года) — За активную работу по организации приема беженцев из Южной Осетии и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим.
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (июнь 2002 года) — церковная награда РПЦ.
 Орден Святого Саввы Освященного — высшая награда Александрийской православной церкви.
 Орден «Уацамонга» (Южная Осетия, 23 февраля 2010 года) — за большой личный вклад в организацию отражения агрессии Грузии против Республики Южная Осетия, проявленные при этом мужество и самоотверженность.
 Благодарность Президента Российской Федерации (4 октября 2008 года) — за активную работу по организации приёма беженцев из Южной Осетии и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим.
 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики (4 июня 2013 года) — за профессиональную подготовку и безупречную службу сотрудников Оперативной  группы ФСИН России, направленных для выполнения служебно-боевых задач по охране и обороне комплекса правительственных зданий и сооружений Чеченской Республики.
 Серебряная медаль и почётный диплом Института Св. Мартина (Италия, декабрь 2004 года).
 Почётный знак РСПП (февраль 2006 года) — за активную работу по созданию инвестиционной инфраструктуры, развитию территорий и продвижению регионов РФ в российском и международном бизнес — сообществе и в связи с 15-летием Российского союза промышленников и предпринимателей.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Главы РСО-Алания Т. Д. Мамсурова 
 
 Таймураз Мамсуров. «Построй свою башню» (нравоучительная книга для молодёжи)
 Таймураз Мамсуров в программе Ирины Зайцевой «Без галстука»

Главы районов России
Депутаты Верховного Совета Северо-Осетинской АССР
Главы Северной Осетии
Председатели Парламента Республики Северная Осетия — Алания
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Специальные представители Президента Российской Федерации
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании